Ameis hat folgende Bedeutungen:

 Ameis (Gemeinde Staatz), Katastralgemeinde der Marktgemeinde Staatz, Bezirk Mistelbach, Niederösterreich

Ameis ist der Familienname folgender Personen:
 Karl Friedrich Ameis (1811–1870), deutscher klassischer Philologe
 Otto Ameis (1881–1958), Hamburger Architekt
 Renate Ameis (* 1943), deutsche Basketballspielerin

Siehe auch:
 Ameise (Begriffsklärung)